Müller, német családnév
 Müller (1966) brazil labdarúgó